Traktaty w Rapallo – umowy między państwami podpisane we włoskim mieście Rapallo.

W mieście tym były podpisane dwa traktaty:

 1920 r. – traktat podpisany między Królestwem SHS  a Włochami, regulujący częściowo spory terytorialne między stronami traktatu. Strona włoska zrzekła się pretensji do Dalmacji, otrzymując w zamian:
 prawie całą Istrię z Triestem
 pas wybrzeża łączący Włochy z Fiume (obecnie Rijeka), Rijeka uznana została wolnym miastem (od 1924 roku należała do Włoch)
 miasto Zara (obecnie Zadar)
 kilka wysp u wybrzeża Dalmacji
Były to tereny w znacznym stopniu zamieszkane przez ludność słowiańską. Obie strony zobowiązały się przeciwdziałać restauracji Habsburgów na Węgrzech i w Austrii.

 1922 r. - (zwany Układem w Rapallo) - traktat o ustanowieniu stosunków dyplomatycznych i gospodarczych, z  klauzulą najwyższego uprzywilejowania, pomiędzy Rosyjską FSRR i Niemcami.

1920 we Włoszech
1922 we Włoszech
Historia prawa międzynarodowego
Międzynarodowe umowy polityczne